Гвардейцы кардинала () — вымышленное подразделение из романа Александра  Дюма «Три мушкетёра» ("Les Trois Mousquetaires"), в котором Гвардейцы кардинала являются заклятыми противниками Королевских мушкетёров.

Александр Дюма весьма вольно обращался с историей и историческими персонажами, смешивая время и перенося реальных персонажей в другое время.А благодаря множеству последователей Дюма и множеству экранизаций его романа, миф о Гвардейцах кардинала практически превратился историческую быль. Причем даже во Франции, не смотря на отсутствие ссылок на исторические источники.

Исторические особенности охраны кардинала Ришелье 
Путаница с термином "гвардия"заключается в том, что guardia имеет несколько значений  и переводиться как "стража" и в тот период чаще всего подразумевает личных телохранителей. У герцога де Ришельё, как у всех вельмож были собственные телохранители, но их количество не превышало 24 человек. Так же под этим термином понимались формирования на которые возлагалась охрана монарха и которые в последующем стали элитными формированиями национальных армий. Во Франции это была гвардия короля Франции, которую с 1671 года называют Военным домом короля Франции, а после Великой французской революции Гвардией Старого режима..

Собственного военного подразделения, описанного как в романе А. Дюма, у герцога де Ришельё не было по двум причинам:

 После разгрома Ордена Тамплиеров и казни магистра ордена Жак де Моле и командора Нормандии Жоффруа де Шарне в Париже могли находиться только войска Французского короля.
 Охрану герцога де Ришельё осуществляла Гвардия короля Людовика XIII из подразделений, которые при Людовике XIV  в 1671 году войдут в Корпус гвардии вне дворца военного дома короля Франции (Maison militaire du roi de France).

В Париже охрана кардинала, включая Пале-Кардинале возлагалась на роты полка Швейцарской гвардии (Gardes Suisses), полка созданного Людовиком XIII в 1616 году, который вместе с Полком французской гвардии (Régiment des Gardes françaises), созданного в 1563 г. Карлом  IX выполнял роль внутренних войск и полиции в Париже. Также для охраны Ришелье привлекалась Гвардия прево (Gardes de la Prevote) так же входящая в гвардию короля вне дворца.

На выездах кардинала Ришелье сопровождали Гвардейские жандармы (Compagnie des Gendarmes) и Гвардейские шеволежеры (Compagnie des Chevaux-légers). Обе конные гвардейские роты были созданы Генрихом IV как отряд для охраны своего сына и будущего короля Франции Людовика XIII, который в 1622 году из роты  Гвардейских шеволежеров (Compagnie des Chevaux-légers) выделил 60 человек и создал из них роту Гвардейских мушкетеров(Mousquetaires de la garde).

Есть упоминание про 50 конных аркебузиров, которых Людовик XIII выделил в 1629 году из собственной гвардии для сопровождения кардинала Ришелье в поездках по стране, после третьего покушения на кардинала. Но не известно из какой именно кавалерийской роты  - роты Гвардейских жандармов или роты Гвардейских шеволежеров. Ни по форме ни по вооружению обе роты не отличались друг от друга.

Также упоминается отряд сопровождения кардинала Ришелье в 1634 году, который состоял из 120 человек легкой кавалерии (рота Гвардейских шеволежеров), 100 жандармов (рота Гвардейских жандармов) и 100 пехотинцев-мушкетёров (неизвестно к какому из двух гвардейских полков относилась эта рота).

Исторические прототипы литературных гвардейцев кардинала Ришелье и кардинала Мазарини 
Прототипом книжных Гвардейцев кардинала послужили два гвардейских подразделения королей Франции, которые оба напрямую связанны с Королевскими мушкетерами и их историей.

 Первым гвардейским подразделением, послужившим прототипом Гвардейцев кардинала послужила рота Гвардейских жандармов (Compagnie des Gendarmes) при Людовике XIII.

Эта рота не смотря на своё название, не имеет прямого отношения к ротам жандармов ордонанса (compagnies d'ordonnanc). Эта рота создана 1590 году Генрихом IV из уроженцев Берна, провинции на юге Гаскони, откуда он сам был родом. В дальнейшем из этой и роты Гвардейских шеволежеров или как их часто называли на испанский манер -  карабинеров, Генрих IV создал конный отряд охраны дофина, из которого сформировалась кавалерийские роты Гвардии Людовика XIII, а  при Людовике XIV кавалерию вне дворца военного дома короля Франции.

Обе эти роты пользовались покровительством Людовика XIII, ещё со времен когда он был дофином, но  особыми привилегиями обладали жандармы под командованием (с 24 декабря 1602) маркиза Жиль де Куртанво Сувре, который позже стал наставником дофина.

С 1610 года, рота Гвардейских жандармов из 200 человек, вошла в Королевскую гвардию в связи с восхождением Людовика XIII на престол и до появления Гвардейских мушкетеров в 1622 году, Гвардейские жандармы в свите короля занимали почетное место сразу за дежурной ротой телохранителей (Gardes du Corps), а при  редких церемониальных выездах их место за "Дворянами вороньего клюва" (Les Gentilhommes à bec de corbin). UГвардейские жандармы были единственной ротой гвардии, в которой  за безупречную службу солдаты получали дворянство. По форме и вооружению не отличались от Гвардейских шеволежеров. Как вся Гвардейская кавалерия, жандармы носили кирасы и были вооружены аркебузами (карабинами) с колесцовыми замками. Отличительной особенностью гвардейской кавалерии короля Франции была форма красного цвета, включая плащи.

С 1622 года, когда Людовик XIII из 60 человек взятых из роты Гвардейских шеволежеров (160 на тот момент) создал роту Гвардейских мушкетеров и с последними у жандармов началась конкуренция.

В отличии от Гвардейских жандармов и Гвардейских шеволежеров, Гвардейские мушкетеры не являлись исключительно кавалеристами, а могли выполнять роль мобильной пехоты. Для этого они при спешивании вооружались мушкетами с фитильными замками, которые возили обязательные для мушкетеров слуги-оруженосцы. Также поверх красной формы мушкетеры получили плащи синего цвета, который был отличительным цветом для гвардейской пехоты вне дворца.

Для придания особого статуса в роту Гвардейских мушкетеров набирали только дворян и сам король стал капитаном роты. В свите короля мушкетеры заняли почетное место впереди Гвардейских жандармов.

 Вторым гвардейским подразделением, ставшим прототипом Гвардейцев кардинала послужила вторая рота Мушкетёров военного дома короля Франции (Mousquetaires de la maison militaire du roi de France) Людовика XIV. 

История второй роты мушкетеров идет от роты Итальянского пехотного полка, в котором кардинал Мазарини был шефом. Этот полк Французской армии был соединен с другим полком и известен как "Орлеанские стрелки".

В конце 50-х годов почетная рота этого полка передислоцировалась в Париж и выполняла церемониальную службу при шефе полка - кардинале Мазарини, из-за чего получила прозвище "мушкетеры Мазарини". В 1660 году Мазарини "подарил" эту роту Людовику XIV в связи со свадьбой последнего на Марии Терезии Испанской. Эта рота вошла в Гвардию короля в 1661 году и носила название "малые мушкетеры" из-за того, что численность роты была меньше 100 человек, когда в первой роте штатная численность была в 250 человек (а afrnbxtcrb достигала и 330) из-за чего первую роту называли "большие мушкетеры".

Вторая рота отличалась так же тем, что она на тот момент была классической пехотной ротой мушкетеров, пока в 1663 году не получила коней черной масти и стали называться "черными мушкетерами". В это же время первая рота получила название "серые мушкетеры" из-за коней белой масти в серое яблоко. вместе с конями мушкетеры второй роты получили кирасу, как у первой роты мушкетеров, которую надевали в боевой обстановки. В дальнейшем Людовик XIV из-за кирас выглядываемых из под плащей во время одного из смотров заменил форму мушкетеров и синий плащ стал накидкой синего цвета, по покрою такую же как у Гвардейцев рукава (Garde de la Mаnche).

В 1965 году вторая рота мушкетеров стала дислоцироваться на улице Шаратон в Сент-Антуанском предместье и получила штат первой роты в 250 человек. Для повышения престижа роты Людовик XIV повторил трюк сына и назначил себя капитаном роты. С этого момента началась конкуренция между мушкетерскими ротами которая известна среди французских придворных как "война кружев" из-за батистовых воротников с фламандским кружевом, которое стоило очень дорого.

В отличии от первой роты, куда долгое время набирали выходцев из Беарна и других провинций Гаскони (вывшей Аквитании) и среди которых на юге было много протестантов (кальвинистов), во вторую роту стремились попасть дворяне из центральных и западных провинций (той же Бретани), где преобладал католицизм.

Эдикт о дуэлях от 24 февраля 1626 года 
Одним из самых стойких мифов о противостоянии Королевских мушкетеров и Гвардейцев кардинала и постоянных дуэлях между ними.

Это далеко не первый эдикт о запрете дуэлей и в отличии от всех предыдущих, кардинал Ришелье предложил в нем смягчить наказание за дуэль, но при этом сделать наказание неотвратимым. Так за участие в дуэли дворяне лишались должностей и дворянства, 1/3 имущества, а инициатор дуэли лишался 1/2 своего имущества. И только за убийство на дуэли, как и раньше полагалось казнь.

В отличии от этого эдикта, во всех предыдущих казнь полагалось даже за вызов или участие. Но предыдущие эдикты не действовали из-за того, что дуэли были массовым явлением и король как правило миловал нарушителя.

Пойманного на участии в дуэли мушкетера выгнали бы из гвардии.

Примечания 
Комментарии

Источники и ссылки

Литература 
 

Гвардия
История французской армии
Три мушкетёра